

Santé 
 Sparadrap : bande adhésive
 Sparadrap : association

Arts

Musique 
Sparadrap, personnage de l’opéra-bouffe La Princesse de Trébizonde de Jacques Offenbach, 1869
 Sparadrap : chanson de l’album Rock'n rose, 1977
 Le sparadrap : chanson de l’album Le Crocodile, 1993
 Sparadrap : chanson de l’album Matador, 2005
 Sparadrap : chanson de l’album Le monde est beau d'Oldelaf, 2011

Littérature, théâtre, TV 
 Amour et sparadrap : œuvre de Charles Exbrayat, 1960
 Noces de sparadrap : œuvre de Gilbert Léautier pour la Radio suisse romande, 1981
 Sparadrap : émission de télévision française pour la jeunesse, sur France 2, de 1992 à 1993
 Sparadrap : le prêtre dans la web série Noob de Fabien Fournier, 2008